Палемон (Palaemon, Palaimon; Παλαίμων) може да се отнася за:

 Palaemon (genus), стриди, вид раци
 Палемон или Меликерт, морско божество, син на Левкотея
 Палемон или Палемоний, Аргонавт, син на Етол
 Допълнително име на Херкулес
 син на Херкулес и Автоноя (Autonoe)
 син на Приам
 Квинт Ремий Палемон, римски граматик от 1 век